El Puig Rodonell és una muntanya de 143,2 m alt del terme rossellonès del Voló, a la Catalunya del Nord. Es troba al nord-oest del terme comunal, a prop d'on es troben els termes comunals del Voló i Trasserra. En el seu vessant sud-est, a prop del cim, es troba el Mas d'en Pascal, del terme del Voló.

Referències 

Geografia del Voló
Rodonell, Puig